Abierto Mexicano TELCEL 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Abierto Mexicano TELCEL rozgrywany w dniach 26 lutego–3 marca 2007 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 757 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Meksyku